

Onomastica
 Oddone – nome proprio di persona italiano maschile
 Oddone – cognome italiano

Persone
Nome
Oddone – conte di Parigi e re dei Franchi Occidentali
Oddone III di Asti – vescovo e conte di Asti
Oddone IV di Asti – vescovo di Asti
Oddone I d'Aquitania – duca d'Aquitania e duca di Guascogna
Oddone di Bayeux – vescovo francese
Oddone I di Blois – conte di Blois, di Chartres, di Châteaudun, di Tours, di Provins, e di Reims
Oddone II di Blois – conte di Blois, di Chartres, di Châteaudun, di Tours, di Provins, di Reims, di Meaux e di Troyes
Oddone di Borgogna – duca di Borgogna e conte di Auxerre
Oddone I di Borgogna – duca di Borgogna
Oddone II di Borgogna – duca di Borgogna
Oddone III di Borgogna – duca di Borgogna
Oddone IV di Borgogna – duca di Borgogna
Oddone II di Guascogna – duca di Guascogna
Oddone d'Incisa – signore d'Incisa
Oddone di Saint-Amand – Gran Maestro dell'Ordine dei Templari
Oddone di Cluny – abate francese
Oddone da Metz – architetto francese
Oddone di Novara – presbitero e religioso italiano
Oddone I di Novara – vescovo di Novara
Oddone II di Novara – vescovo di Novara
Oddone di Rigaud – arcivescovo di Rouen e teologo
Oddone di Savoia – conte di Savoia e conte d'Aosta e Moriana
Oddone I di Tolosa – sovrano franco
Oddone di Tournai – vescovo di Tournai e teologo
Oddone III di Troyes – conte di Meaux e di Troyes e di Vitry e poi conte d'Aumale
Oddone IV di Troyes – conte di Troyes e di Vitry
Cognome
Cesare Oddone – ingegnere e politico italiano
Giovanni Oddone – avvocato e politico italiano
Ines Oddone – sindacalista e giornalista italiana
Manlio Oddone – militare ed esponente fascista italiano
Piermaria Oddone – fisico peruviano naturalizzato statunitense